Хуа́н Па́бло А́нхель Ара́нго (; род. 24 октября 1975, Медельин) — колумбийский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Карьера 
Анхель начал карьеру в колумбийском клубе «Атлетико Насьональ». В 1997 году его купил аргентинский гранд «Ривер Плейт» на место уехавшего в Европу Эрнана Креспо. Анхель стал достойной заменой нападающему сборной Аргентины и забил в 82 играх за «Ривер» 43 гола (более 0,5 мяча за игру) в чемпионатах страны.

В 2001 году Анхель перешёл в английскую «Астон Виллу» за рекордные на тот момент для клуба 9,5 млн фунтов. Колумбиец стал любимцем болельщиков, когда стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне 2003/04 с 16 голами в чемпионате страны и 21 голом с учётом кубковых турниров. Однако больше он такой результативностью не отмечался (лишь 7 голов в следующем сезоне). В мае 2007 года Анхель дебютировал в составе клуба «Ред Булл Нью-Йорк» и являлся одной из самых ярких звёзд MLS, высшей лиги США и Канады.

17 августа 2011 года перешёл в американский клуб «Чивас США» в обмен на третий раунд дополнительного драфта MLS 2012. 20 августа 2011 года дебютировал за новый клуб в выездном матче 23-го тура чемпионата MLS 2011 против «Колорадо Рэпидз» и на 36-й минуте открыл счёт своим голам за калифорнийцев. Анхель выступал за клуб до истечения контракта в конце сезона 2012 года после чего стал свободным агентом.

В январе 2013 года было объявлено, что Анхель вернулся к истокам, подписав контракт на год с колумбийским «Атлетико Насьональ», клубом в котором он начал свою профессиональную карьеру.

В декабре 2014 года объявил о завершении карьеры футболиста.

Статистика 
По состоянию на 16 августа 2010 года

В таблице про Кубок Англии обозначены матчи Кубка Лиги и Кубка Англии

Достижения 

 Чемпион Аргентины (3): 1998 (Клаусура), 1999 (Апертура), 1999 (Клаусура)
 Чемпион Колумбии (2): 1994, 1995

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте английской Премьер-лиги
 Статистика в Аргентине

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Чивас США»